

Patronyme 
 Abraham Louis Perrelet (1729-1826), fut un horloger suisse ;
 Louis-Frédéric Perrelet (1781-1854), petit-fils d'Abraham Louis Perrelet, fut un horloger suisse ;
 Louise Artus-Perrelet (1867-1946), fut une peintre, sculptrice ;
 Paul Perrelet (1872-1965), fut un artiste peintre suisse.

Entreprise 
 Perrelet, une entreprise suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme